Le  est une danse participative américaine.
 Hokey Pokey Records est un label musical.
 Hokey Pokey est un album de Richard Thompson sorti en 1975.
 La glace Hokey Pokey, crème glacée créée en Nouvelle-Zélande.